Kick — шестой студийный альбом австралийской рок-группы INXS, вышедший 19 октября 1987 года. На сегодняшний день это наиболее успешный альбом группы, получивший платиновый статус 6 раз.

История создания 
После успеха их пятого альбома, Listen Like Thieves, и сингла «What You Need», INXS понимали, что новый альбом должен быть ещё лучше. Кирк Пенгилли вспоминает: «Мы хотели записать альбом, где все песни были бы потенциальными синглами». Запись Kick проходила в Сиднее и Париже, альбом продюсировал Крис Томас. Однако Atlantic Records была недовольна результатом:
«Они возненавидели его. Они сказали, что это невозможно послать на радио. На чёрное радио — быть может, но они не хотят идти в этом направлении. Глава лейбла сказал мне, что даст 1 000 000$, чтобы мы возвратились в Австралию и записали другой альбом.» — Крис Мёрфи, менеджер группы.

Несмотря на протесты Atlantic Records, Kick вышел в октябре 1987 года и принёс группе мировую популярность, заняв 1-е место в Австралии, 3-е в Billboard 200 США, 9-е в Великобритании и 15-е в Австрии. Это оптимистичный, уверенный альбом, четыре сингла с которого, «Need You Tonight», «Devil Inside», «New Sensation» и «Never Tear Us Apart», попали в десятку Billboard Hot 100.

В сентябре 1988 года INXS присутствовала на премии MTV Video Music Awards с клипом на песню «Mediate» и выиграла в пяти категориях. Клип очень похож на видео Боба Дилана на песню «Subterranean Homesick Blues», с некоторыми преднамеренными ошибками.

В 1989 году Хатчинс объединился с австралийским композитором Олли Олсеном для сайд-проекта Max Q. Эти двое ранее уже работали вместе в фильме . Остальные члены группы также сделали перерыв, чтобы работать над своими проектами, но вскоре группа возвратилась в студию, чтобы начать запись следующего альбома, X, вышедшего в 1990 году.

Издание 
Альбом был переиздан большое количество раз. Rhino Entertainment в 2002 году выпустило ремастированную версию альбома с четырьмя ранее не издававшимися треками. В 2004 году Mercury/Universal выпустил делюкс-версию альбома; второй диск содержит различные неизданные треки и ремиксы. В 2012 и 2017 годах выходили масштабные переиздания альбома в рамках 25- и 30-летия соответственно.

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому шестикратный платиновый статус в 1997 году. В соответствии с книгой INXS: Story to Story: The Official Autobiography (2005), в США было продано 10 миллионов копий альбома.

Список композиций 
Все композиции написаны Эндрю Фариссом и Майклом Хатченсом, кроме отмеченных

 «Guns in the Sky» (Хатченс) — 2:21 
 «New Sensation» — 3:39 
 «Devil Inside» — 5:14 
 «Need You Tonight» — 3:01 
 «Mediate» (Эндрю Фарисс) — 2:36 
 «The Loved One» (кавер-версия The Loved Ones) — 3:37
 «Wild Life» — 3:10
 «Never Tear Us Apart» — 3:05 
 «Mystify» — 3:17 
 «Kick» — 3:14
 «Calling All Nations» — 3:02
 «Tiny Daggers» — 3:29

1989 Japan special edition
 «Devil Inside» (re-mix version) — 6:30
 «New Sensation» (Nick 12" Mix) — 6:30
 «Move On» — 4:48
 «Need You Tonight» (Mendelsohn Mix) — 7:02
 «Different World» — 4:17
 «Guns in the Sky» (Kick Ass Mix) — 6:02

2002 Reissue bonus tracks
 «Move On» (guitar version) — 3:48
 «Jesus Was a Man» — 6:10
 «Mystify» (Chicago demo) — 4:11
 «The Trap» (demo) — 2:32

Deluxe Edition 
Делюкс-издание Kick содержит дополнительный диск:

 «Move On» — 4:48
 «I’m Coming (Home)» (Э.Фарисс) — 4:51
 «On the Rocks» (Кирк Пенгилли) — 3:08
 «Mystify» (Chicago demo) — 4:08
 «Jesus Was a Man» (Demo/Outtakes) — 6:08
 «The Trap» (demo) — 2:31
 «New Sensation» (Nick’s 12" Mix) (Э.Фарисс) — 6:32
 «Guns in the Sky» (Kick Ass Remix) (Хатченс) — 6:03
 «Need You Tonight» (Mendelson Extended Mix) — 7:15
 «Mediate» (Live from America) (Э.Фарисс) — 3:53
 «Never Tear Us Apart» (Live from America) — 3:37
 «Kick» (Live from America) — 3:48

Участники записи 
 Майкл Хатченс — вокал
 Кирк Пенгилли — гитара, саксофон, бэк-вокал
 Тим Фаррисс — соло-гитара
 Эндрю Фаррисс — гитара, клавишные
 Гарри Гэри Бирс — бас-гитара
 Джон Фаррисс — ударные, перкуссия

Кавер-версии 
 Американский музыкант-мультиинструменталист Бек записал кавер-версию альбома Kick и выложил на свой сайт.
 Британский певец Джо Кокер записал кавер-версию «Never Tear Us Apart».

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы, спродюсированные Крисом Томасом
Альбомы INXS
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы Atlantic Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Австралии
Поп-рок-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Warner Music Group